Грузинский рубль () — денежная единица Грузинской Демократической Республики в 1919—1921 годах и Грузинской Социалистической Советской Республики в 1921—1923 годах.

История 
В феврале 1918 года начат выпуск бонов Закавказского комиссариата (закбонов), распределявшихся на договорных началах между Грузией, Азербайджаном и Арменией. После распада закавказской федерации и провозглашения в мае 1918 года трёх независимых республик выпуск закбонов продолжался до сентября 1919 года. В обращении, кроме закбонов, использовались банкноты Российской империи и турецкая лира.

В январе 1919 года правительство Жордания выпустило обязательства Казначейства Грузинской Республики, а в июле того же года начат выпуск банкнот. Все находившиеся в обращении деньги продолжали использоваться. На всех банкнотах, кроме 50 копеек, имелась надпись: «Имеет хождение наравне с российскими кредитными билетами». В том же году были выпущены разменные денежные знаки казначейства Батума и копей в Ткибули.

В феврале 1921 года в Тифлис вступили советские войска, была провозглашена советская республика. В том же году начат выпуск новых, советских денег. Все ранее выпущенные деньги продолжали использоваться в обращении, за исключением обязательств казначейства 1919 года, а также выпусков казначейства Батуми и копей Тквибули, которые были аннулированы.

10 января 1923 года начата денежная реформа, унифицировавшая денежное обращение Закавказья. Эмиссии Грузии, Армении и Азербайджана прекращались, в обращение были выпущены денежные знаки Закавказской Социалистической Советской Республики (второй закавказский рубль, закдензнак). Обмен производился в соотношении 1:1. Срок обмена был установлен первоначально с 10 января по 10 марта 1923 года, но затем был продлён до 10 апреля 1924 года.

Банкноты

Банкноты демократической республики

Разменные знаки казначейства Батума 
Были выпущены знаки в 1, 3, 5, 10, 25 и 50 рублей.

Выпуск копей Тквибули 
Были выпущены знаки в 50 копеек, 1, 3, 5 и 10 рублей.

Банкноты советской республики 
В 1921 году была выпущена банкнота в 5000 рублей, в 1922 году — 10 000 рублей. В 1922 году выпущены также обязательства Народного банка в 100 000, 500 000, 1 000 000 и 5 000 000 рублей.

Примечания

Литература 
 
 

Рубль
Деньги Грузинской ССР